Кубок Швеции по футболу 1941 () — 1-й розыгрыш Кубка Швеции по футболу.

Первый раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 13 июля 1941 года.

Второй раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 27 июля 1941 года.

1/4 финала 
Матчи четвертьфинала были сыграны с 13 по 17 августа 1941 года.

1/2 финала 
Полуфинальные матчи были сыграны 14 сентября 1941 года.

Финал 

Финальный матч состоялся 26 октября 1941 года на стадионе «Росунда» в Стокгольме

Примечания 

Кубок Швеции по футболу